Hilberger ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Hilberger (* 1971), deutscher Musiker, Buchautor und Fotograf
 Martin Hilberger (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Sonja Hilberger (* 1968), deutsche Schauspielerin und Regisseurin